Magazin Royale steht für:

 Neo Magazin Royale, satirische Late-Night-Show bei ZDFneo (2013–2019)
 ZDF Magazin Royale, satirische Late-Night-Show im ZDF (seit 2020)